QP (konvooi) - serie konvooien in de Tweede Wereldoorlog
 QP (framework) - software
 Quarter Pounder - hamburger bij McDonald's